A Cold Day in Hell — демо-альбом американського дезкор-гурту Winds of Plague, випущений 19 червня 2005 року.

Список композицій 
 A Cold Day in Hell - 1:13
 Anthems of Apocalypse - 5:30
 Legions - 3:26
 The Day After - 4:30
 One Body Too Many - 3:46
 Brotherhood - 3:30
 Full Chamber Roulette - 6:30
 Pack of Wolves - 3:33
 Tomorrow Is Not a Promise - 4:11
 Dead on the Dance Floor - 7:10

Джерела 
 A Cold Day in Hell 
 A Cold Day in Hell  last.fm

Альбоми Winds of Plague
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005
Альбоми дезкору
Рок-альбоми
Червень 2005
Події 19 червня